Буш (, ) — обширные неосвоенные человеком пространства, обычно поросшие кустарником или низкорослыми деревьями, в Австралии (в основном), Новой Зеландии, Южной Африке, Канаде и на Аляске.

Австралия 

Буш — термин австралийского происхождения. Так первые европейские поселенцы назвали незнакомый им ландшафт, состоящий из кустарников и низкорослых деревьев, причём жёлто-коричневые оттенки преобладали над знакомыми им зелёными. Ныне термином буш в Австралии называют почти любую малонаселённую местность континента, независимо от типа растительности там (для обозначения ещё менее населённой и бесплодной используется термин аутбэк).

Буш был воспет поэтами Генри Лоусоном и Эндрю Патерсоном, существует даже понятие «»; пейзажи буша писали художники Том Робертс, Артур Стритон и Фредерик Маккаббин<ref>Австралийский буш  на сайте australia.gov.au</ref>. В Канаде слово имеет то же значение, на местном диалекте французского языка la brousse или le bois.

 См. также 
 Аутбэк — обширные удалённые засушливые практически ненаселённые районы Австралии.
 Дикая природа () — участки дикой природы, нетронутые человеком.
 Бушмены (Южная Африка)
 Бушрейнджеры (Австралия)
 Бушвелд
 
 
 
  — воображаемая точка, за которой «кончается цивилизация» (употребляется только в Австралии).
 Бушмен — английская фамилия.

 Примечания 

 Ссылки 
 Крис Бейкер. Contemporary Australia: Sydney or the Bush? на сайте abc.net.au, 2005 год, National Centre for Australian Studies, Университет Монаша
 Елена Говор. «Я не знаю деревьев печальнее эвкалиптов…» на go2australia.ru
 Алексей Бояркин. Брокен-Хиллс. Коромандел. Зима на сайте world.lib.ru
 Сержант, разведывательный отряд специального назначения южноафриканской армии, южноафриканский буш, 1990-е на admrazmetelevo.com''

Типы ландшафта
География Австралии
Сельская география